Zossener Straße ist der Name zweier Straßen in Berlin:
 Zossener Straße (Berlin-Hellersdorf)
 Zossener Straße (Berlin-Kreuzberg)